Майк Махулла (; род. 9 января 1977, Грайфсвальд) — немецкий гандболист, игравший на позиции разыгрывающего. Выступал за немецкие клубы «Магдебург», «Хамельн», «Нордхорн», «Ален-Хамм», «Хамм-Вестфален», «Фленсбург-Хандевитт». Главный тренер клуба «Фленсбург-Хандевитт» с 2017 года.

Карьера

Клубная 
Майк Махулла воспитанник клубов «Айнхайт» Халле-Нойштадт и «Магдебург». Махулла начинал профессиональную карьеру в 1997 году в СК Магдебург. Майк Махулла в составе «Магдебурга» выиграл чемпионат Германии в 2001 году. В декабре 2001 года Майк Махулла перешёл в «Хамельн». В 2002 году Махулла перешёл в «Нордхорн». В составе «Нордхорн» Майк Махулла выиграл 2 кубка ЕГФ. Майк Махулла сыграл за «Нордхорн» во всех турнирах 256 матчей и забросил 689 голов. В 2010 году Махулла перешёл в «Ален-Хамм». В 2011 году Майк Махулла перешёл в «Хамм-Вестфален». В 2012 году Майк Махулла перешёл в немецкий клуб «Фленсбург-Хандевитт», с которым выиграл Лигу чемпионов ЕГФ.

В сборной 
Майк Махулла сыграл за сборную Германии 12 матчей и забросил 20 мячей.

Тренерская карьера
Майк Махулла стал тренером клуба «Нордхорн» в 2009 году. В 2011 году Махулла несколько месяцев был тренером клуба «Хамм-Вестфален». В 2012 году Майк Махулла был вторым тренером «Фленсбург-Хандевитт». В 2017 году Майк Махулла стал главным тренером Фленсбург-Хандевитт.

Титулы 
 Чемпионат Германии: 2001
 Суперкубок Германии: 2001, 2013
 Кубок ЕГФ: 1999, 2001, 2008
 Кубок Германии: 2015
 Лига чемпионов ЕГФ: 2014

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Maik Machulla
 Maik Machulla
 http://www.hsgnordhorn-lingen.de/spieler/9-Maik-Machulla

Гандболисты Германии
Игроки сборной Германии по гандболу
Игроки ГК «Магдебург»
Игроки ГК «Нордхорн»
Игроки ГК «Фленсбург-Хандевитт»
Гандбольные тренеры Германии
Тренеры ГК «Нордхорн»
Тренеры ГК «Фленсбург-Хандевитт»